Метохија може бити:

 Метохија, изведено од грчке речи метох, за манастирско имање, земљу у власништву манастира
 Метохија, област на Косову и Метохији, Република Србија
 Косово и Метохија, аутономна покрајина Републике Србије, чији већи део територије контролишу власти самопроглашене Републике Косово
 Метохија (Подујево), насеље у општини Подујево, Косово и Метохија, Република Србија
 Метохија (Стон), насеље у општини Стон, Република Хрватска
 , насеље у општини Трекљано, Република Бугарска
 Метохија (име), женско име

Види још 
 Косово и Метохија (вишезначна одредница)